Prins Frederiks Regiment kan syfta på:

 Prins Frederiks Regiment (1676–1699), se Kongens Fodregiment
 Prins Frederiks Regiment (1729–1730), se Fynske Livregiment
 Prins Frederiks Infanteri Regiment (1753–1806), se Prinsens Livregiment